У этого топонима есть и другие значения, см. Раково.
Раково — деревня в Буинском районе Татарстана. Относится к Альшеевскому сельскому поселению.

География 
Расположена на юге района на левом берегу реки Цильна недалеко от её устья и в нескольких сотнях метров от границы Татарстана и Ульяновской области.

Рядом с деревней проходят железная дорога Свияжск – Ульяновск и автодорога Р-241 "Казань – Ульяновск". Сооружены насыпи через Цильну выше и ниже села.

Расстояния от села — по прямой (и по автодороге): с. Альшеево — 3 (4) км, ж.-д. ст. Бурундуки — 3,5 (5) км, г. Буинск — 26 (29) км.

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Ракова, крещеных чуваш,

ясашных чуваш, вошла в состав Симбирского уезда.

В 1859 году деревня Раково, на Казанском почтовом тракте, в 1-м стане Буинского уезда Симбирской губернии.

Население 
В 1780 году - 59 ревизских душ.

В 1859 году в деревне жило: 160 муж и  196 жен.;

В 2010 году - 348 человек.

Знаменитые уроженцы 

 Урташ, Валентин Андреевич — чувашский поэт, прозаик, переводчик.

   Петров Петр Иванович — полковник милиции.
   Анатолий Григорьевич Дмитриев (Ыръят) — чувашский поэт.

Улицы деревни 
— улицы Клубная, Луговая, К. Маркса, Набережная, В. Урташа, Центральная.

Литература 
 Научный отчет по проекту "Чуваши Приволжского округа". Чебоксары, 2002. 192 с.

Примечания

Ссылки 
  Буинск — неформальный районный сайт

Населённые пункты Буинского района